

Жінки 
 Ходченкова Світлана Вікторівна (* 1983) — російська актриса театру, кіно і телебачення.

Чоловіки 
 Ходченков Євген Олександрович (* 1945) — радянський футболіст, нападник.

Див. також 
 Ходченко
Російські прізвища